Tilbury kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Tilbury (ort i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Tilbury (ort i Storbritannien), England, Borough of Thurrock, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar